Загражден — название населённых пунктов в Болгарии:

 Загражден — село в Плевенской области.
 Загражден — село в Смолянской области.